Герасим Иванович Запоро́жец (; 1913 — 1995) — советский новатор производства, машинист тяжёлой врубовой машины шахты № 28 треста «Снежнянантрацит» комбината «Сталинуголь».

Биография 
Родился в 1913 году в селе Вергуны (ныне — Черкасская область, Украина).

С 1930 года работал в колхозе в родном селе, потом на шахте в Донбассе.

Участник Великой Отечественной войны.

С 1945 года машинист тяжёлой врубовой машины шахты № 28 треста «Снежнянантрацит» комбината «Сталинуголь» Министерства угольной промышленности южных и западных районов СССР.

Усовершенствовав машину, в несколько раз увеличил добычу угля, доведя выработку до 14 тысяч тонн в месяц (в среднем по Донбассу — чуть более 2 тысяч).

Депутат ВС УССР 2 созыва (1947—1951)

Награды и премии 
 орден Красной Звезды (4.6.1945)
 орден Отечественной войны I степени (6.4.1985)
 две медали «За отвагу» (2.10.1944; 8.2.1945)
 Сталинская премия третьей степени (1947) — за усовершенствование методов эксплуатации врубовых машин, обеспечивших высокую производительность труда и увеличение добычи угля

Источники 
 Дневник пятилетки

Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 2-го созыва
Родившиеся в Черкасском районе